Mistrzostwa Świata U-19 w Rugby Union Mężczyzn 2002 – trzydzieste czwarte mistrzostwa świata U-19 w rugby union mężczyzn zorganizowane przez IRB i FIRA-AER, które odbyły się we Włoszech w dniach od 19 do 30 marca 2002 roku.

Informacje ogólne 
Federazione Italiana Rugby otrzymała prawa do organizacji turnieju w marcu 2001 roku. Mistrzostwa zostały zorganizowane w ponad dwudziestu miastach dwóch włoskich regionów – Wenecja Euganejska i Friuli-Wenecja Julijska. Zawody zostały przeprowadzone według zmodyfikowanych pod kątem juniorów przepisów, a nad ich przebiegiem czuwało dwudziestu dwóch arbitrów. Rywalizacja w dwóch szesnastozespołowych dywizjach odbywała się systemem pucharowym, a dwie najsłabsze drużyny dywizji A w następnej edycji zastępowali finaliści dywizji B. Reprezentacje były rozstawione według wyników osiągniętych na poprzednich mistrzostwach.

Tytuł obronili Nowozelandczycy, w powtórce finału sprzed roku pokonując Francuzów, w grupie B zwyciężyli natomiast Kanadyjczycy. Cztery najsłabsze zespoły grupy B zostały relegowane z mistrzostw, natomiast jej finaliści – Kanada i Namibia – zyskali awans do grupy A, zastępując Urugwaj i Chile.

Po rezygnacji Samoańczyków z turnieju zagrać mieli w nim reprezentanci Mołdawii, lecz gdy nie otrzymali wiz, organizatorzy zakładali, iż ich pierwsi przeciwnicy, Kanadyjczycy, otrzymają wolny los. Wakat obsadzili jednak ostatecznie Czesi.

Grupa A 
Zawody odbyły się w ciągu czterech meczowych dni pomiędzy 21 a 30 marca 2002 roku.

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Mecze o miejsca 9–12

Mecze o miejsca 13–16

Klasyfikacja końcowa

Grupa B 
Zawody odbyły się w ciągu czterech meczowych dni pomiędzy 20 a 29 marca 2002 roku.

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Mecze o miejsca 9–12

Mecze o miejsca 13–16

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Mistrzostwa świata juniorów w rugby union
2002 w rugby union
2002 we Włoszech
Zawody sportowe we Włoszech
Friuli-Wenecja Julijska
Wenecja Euganejska